Enric II de Savoia-Nemours, nascut a París el 7 de novembre de 1625, mort a París el 14 de gener de 1659, fou un home d'església francès del . Fou arquebisbe de Reims de 1651 a 1657 i va heretar a la mort del seu germà Carles el 1652 els títols de comte de Ginebra, duc de Nemours i i duc d'Aumale a més d'alguns altres menors.

Biografia 
Fill no primogènit d'Enric I, comte de Ginebra i duc de Nemours, i d'Anna de Lorena-Guisa, duquessa d'Aumale, Enric II va néixer a París el 1625.

En principi consagrat a l'estat eclesiàstic, va fer els seus estudis amb molt èxit i va ser designat, el 1651, arquebisbe de Reims. Va haver de renunciar a la seva carrera religiosa en esdevenir el darrer dels Savoia-Nemours per la mort de Carles, el seu germà, en un duel contra el duc de Beaufort. Deixava llavors "un estat que havia honorat per les seves virtuts.

Es va casar el 22 de maig de 1657 amb Maria Anna d'Orléans, dita senyoreta de Longueville, (1625 † 1707), filla d'Enric II d'Orleans, duc de Longueville, i de Lluïsa de Soissons. No van tenir fills.

Aquest matrimoni va sorprendre molt; no es comprenia que la més rica hereva de França volgués casar-se amb un fill petit, del qual l'esperit era bastant escolàstic, era una persona desfigurada per una desagradable malaltia que patia, no tenia béns ni establiments i era persona sense consideració. Sembla que la senyoreta de Longueville es va penedir d'haver donat el seu consentiment a aquesta unió; però era massa tard. El duc de Nemours va ser afectat per la febre sortint de l'Església, i des d'aquest moment no va tenir un sol instant de salut.

Va morir el 14 de gener de 1659. El seu cor va ser portat a l'església de Saint-Louis dels Jesuïtes, com ho havia demanat expressament, i el seu cos transportat a la tomba de la seva família, a Annecy. Amb ell es va acabar la branca dels prínceps de Savoia-Nemours, establerta a França.

A la seva mort, el ducat de Nemours, que era un feu concedit al seu avantpassat Felip de Savoia va tornar a la corona de França (Lluís XIV), mentre que el ducat d'Aumale i el comtat de Ginebra van passar a la seva neboda Maria Joana de Savoia. La seva vídua fou, el 1694, Princesa de Neuchâtel i de Dombes, així com duquessa d'Estouteville.

Ascendència

Notes

Referències 
 Louis Charles Dezobry et Théodore Bachelet, Dictionnaire de Biographie et d'Histoire, Paris, 1863

Enllaços externs 

 Henri II de Savoie

Casa de Savoia
Nobles parisencs
Bisbes de les ciutats de França
Arquebisbes francesos
Ducs d'Aumale
Comtes de Ginebra
Morts a París
Religiosos parisencs